Die All England 2022 im Badminton fanden vom 16. bis zum 20. März 2022 in Birmingham statt. Sie waren die 114. Auflage dieser Veranstaltung.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Kento Momota (Viertelfinale)
 Anders Antonsen (2. Runde)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Lee Zii Jia (Halbfinale)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 An Se-young (Finale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 He Bingjiao (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (champions)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (1. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (1. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnier-Link

Badminton 2022
2022
Badmintonwettbewerb in Birmingham